

Patronyme 

 Pierre-Paul Riquet (1609-1680), ingénieur français du canal du Midi;
 Pierre-Paul Riquet (1644-1730), son fils, militaire français;
 Michel Riquet (1898-1993), prêtre jésuite, prédicateur et théologien français;
 Jacques Riquet (1936-2011), général de gendarmerie française;
 Dominique Riquet (1946-), personnalité politique française.

Toponyme 

 Rue Riquet, rue du  et  de Paris ;
 Riquet, station du métro de Paris, sur la ligne 7.

Titres 

 Riquet à la houppe, conte de Charles Perrault.